Kerek Ferenc (1941) kémikus, kémiai szakíró
Kerek Ferenc zongoraművész, SZTE